Мариус Петипа: Петипа, Мариус Иванович (1818—1910) — артист балета и педагог, выдающийся балетмейстер XIX века, руководитель петербургской балетной труппы в 1869—1903 годах, создатель классического балетного репертуара.
 Петипа, Мариус Мариусович (1850—1919) — актёр и режиссёр драматического театра, сын М. И. Петипа и Терезы Бурден, отец актёра Н. М. Радина.